Adolf Westphal ist der Name folgender Personen:

* Adolf Westphal (Architekt) (1860–1929), deutscher Architekt 
 Adolf Westphal (Wirtschaftsmanager) (1910–1971), deutscher Wirtschaftsmanager 
 Adolf Westphal von Bergener (1785–1864), deutscher Generalleutnant